2 miejscowości w Estonii: 
 Peraküla – wieś w gminie Lasva 
 Peraküla – wieś w gminie Nõva